Liepen ist 
 der Name von Orten in Mecklenburg-Vorpommern:
 Liepen, ein Ortsteil der Gemeinde Neetzow-Liepen im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 ein Ortsteil der Gemeinde Thelkow im Landkreis Rostock
 Liepen (Hohen Wangelin), ein Ortsteil der Gemeinde Hohen Wangelin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 ein Ortsteil der Gemeinde Gielow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 ein Ortsteil der Gemeinde Klein Vielen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Liepen (Friedland), ein Ortsteil der Stadt Friedland im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Liepen, ein Dorf im Kreis Stolp, Pommern, seit 1945: Lipno (Główczyce) in der Woiwodschaft Pommern, Polen
 Liepen, historischer Name von Krzywen, 1934 bis 1945 Bergenau, Dorf im Kreis Oletzko/Treuburg, seit 1945: Krzywe (Świętajno) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen